L'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Moselle constitue la douzième édition du tournoi.

Faits marquants 
Après trois éditions disputées au Parc des Expositions de Metz, l'édition 2014 revient au Palais omnisports Les Arènes, pour des raisons financières. Pour cette édition, le tournoi dispose pour la première fois de la technologie dite « Hawk-Eye ».

 Le Belge David Goffin remporte le tournoi en s'imposant en finale face au Portugais João Sousa. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski s'imposent en finale face à Marin Draganja et Henri Kontinen. Il s'agit du  en double pour Fyrstenberg et du  pour Matkowski.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Moselle
ATP 2014
Tennis en France en 2014
Tennis en septembre 2014
Sport en France en septembre 2014